Cionella morseana är en snäckart som beskrevs av William Doherty 1878. Cionella morseana ingår i släktet Cionella och familjen Cionellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. Artens utbredningsområde är Nordamerika.

Källor 

Landlungsnäckor
morseana